

Onomastica 
 Flannery – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Brian P. Flannery (1948) – fisico statunitense

 J. Harold Flannery (1898-1961) – politico statunitense
 Jerry Flannery (1978) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e preparatore atletico irlandese
 Mick Flannery (1983) – cantante irlandese
 Susan Flannery (1939) – attrice e regista statunitense
 Tim Flannery (1956) – mammologo e paleontologo australiano
 William Flannery (1898-1958) – scenografo e architetto statunitense